Windsor kan syfta på:

 Huset Windsor – namn det brittiska kungahuset valde under första världskriget
 Windsorknut – ett slags slipsknut
 Windsor Castle – ett av den brittiska monarkens hem och ligger i Windsor i England

Geografi

Australien 

 Windsor, New South Wales, Hawkesbury, 
 Windsor (del av en befolkad plats i Australien, Victoria, lat -37,85, long 144,99), 
 Windsor (del av en befolkad plats i Australien, Queensland), Brisbane,

Kanada 

 Windsor, Nova Scotia, ort, 
 Windsor, Québec, ort och kommun, 
 Windsor, Ontario,

Storbritannien 

 Windsor, Berkshire, England, Royal Borough of Windsor and Maidenhead, 
 Windsor Castle – Storbritanniens största slott
 Windsor Great Park – en park i grevskapet Royal Borough of Windsor and Maidenhead
 Windsor Park – Linfield FC:s och det nordirländska fotbollslagets hemmaarena

Se även
 Old Windsor – en by nära Windsor, Berkshire

USA 

 Windsor, Illinois, ort, Shelby County, 
 Windsor, Missouri, ort, Henry County, 
 Windsor, North Carolina, countyhuvudort, Bertie County, 
 Windsor, North Carolina, Pitt County, 
 Windsor, Pennsylvania, ort, York County, 
 Windsor, South Carolina, ort, Aiken County, 
 Windsor, Virginia, ort, Isle of Wight County, 
 Windsor, Connecticut, ort, Hartford County, 
 Windsor, Massachusetts, ort, Berkshire County, 
 Windsor, Maine, ort, Kennebec County, 
 Windsor, New York, Broome County, 
 Windsor, Vermont, ort, Windsor County, 
 Windsor, Wisconsin, Dane County, 
 Windsor, Kalifornien, ort, Sonoma County, 
 Windsor, Colorado, ort, Weld County, 
 Windsor, New Hampshire

Se även
 Windsor County, Vermont
 Windsor Locks, Connecticut

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar